Тринадцать кораблей Французского флота и ВМС Франции называлсиь La Couronne («корона»):

 La Couronne (1636) — первый из линейных кораблей Франции, переходный от галеона.
 La Couronne — галера (1664—1675)
 La Couronne — 80-пушечный линейный корабль (1669—1712)
 La Couronne — 6-пушечный брандер (1674—1677)
 La Couronne — галера (1677—1686)
 La Couronne — галера (1686—1696)
 La Couronne — галера (1697—1716)
 La Couronne — 74-пушечный линейный корабль (1749—1795)
 La Couronne — 80-пушечный линейный корабль (1768—1781)
 La Couronne — 80-пушечный линейный корабль. Переименован в Ça Ira в 1793, захвачен англичанами в 1795. Уничтожен пожаром в 1796.
 La Couronne — линейный корабль типа Téméraire (1824)
 La Couronne — 32-пушечный фрегат, одно время назывался Minerve (1697—1716)
 La Couronne — 74-пушечный линейный корабль, головной корабль типа Couronne (1813)
 La Couronne — 80-пушечный линейный корабль (1824—1869)
 La Couronne (1861) — броненосец типа Gloire с измененной конструкцией носа

См. также 
 Ла-Курон